Beitar Tel Aviv Bat Yam is een Israëlische voetbalclub uit Bat Yam bij Tel Aviv. De club kwam in 2000 tot stand als Beitar-Sjimsjon Tel Aviv na een fusie tussen Beitar Tel Aviv en Sjimsjon Tel Aviv. Beitar had 35 jaar in de hoogste klasse gespeeld en Sjimsjon 28 jaar, nu waren de clubs echter weggezakt naar de Liga Artzit (3e klasse) en besloten hun krachten te bundelen.

Maar de fusie liep niet zoals gepland, na twee gemiste promoties op rij eindigde de club in 2003 en 2004 achteraan in de rangschikking en kon gehoopte redding voor de club niet brengen. In 2009 werden de twee hoogste klassen uitgebreid en werd de Liga Artzit opgedoekt waardoor de club promoveerde. In 2011 fuseerde de club met Ironi Ramla tot Beitar Tel Aviv Ramla waarna Sjimsjon weer zelfstandig verder ging. In 2019 verhuisde de club van Ramla naar Bat Yam en werd hernoemd in Beitar Tel Aviv Bat Yam. 
De Nederlander Raymond Atteveld was trainer van Beitar gedurende het seizoen 2019/20.

Eindklasseringen vanaf 2000

Tel Aviv
Sportclub in Tel Aviv